Gr, gr, o GR se emplea para designar a:

Geografía 
 GR o Gran Recorrido: es la denominación que reciben los senderos de una red europea de caminos, presente principalmente en Francia, España, Bélgica y Países Bajos.
 GR: código de Grecia bajo normas ISO y NATO (ISO 3166-1 alpha-2).
 Gr: código para el cantón suizo  de los Grisones, bajo la norma ISO 3166-2:CH (lista de las principales subdivisiones de un país).
 Gr: código para la provincia de Grosseto en Toscana, bajo la norma ISO 3166-2:IT
 Gr: código para el distrito de Giurgiu, Rumania, bajo la norma ISO 3166-2:RO
 Gr: código de la provincia de Granada dentro de la comunidad autónoma de Andalucía bajo la norma ISO 3166-2:ES.

Tecnología y ciencia 

 GR: es el acrónimo en idioma inglés para el receptor de glucocorticoides :).
 GR: es el acrónimo en castellano para la glucuronato reductasa.
 GR: es el acrónimo en inglés para Google Reader.
 GR: es el acrónimo para la ley de Gutenberg-Richter.
 Gr: acrónimo en medicina para los eritrocitos.
 Gr: acrónimo para el sistema Gwoyeu romatzyh de romanización del idioma chino
 Gr: es el acrónimo en física para el número de Grashof.
 Gr: acrónimo para designar a la raza perruna Golden retriever.
 gr: es una abreviación errónea, frecuentemente empleada (siempre el correcto es el símbolo. g) para hacer referencia al «gramo», la unidad principal de masa del sistema cegesimal de unidades (CGS).
 gr: es el símbolo del «grano», la mínima unidad de masa en los sistemas antiguos inglés y francés de medidas, empleado en los países anglosajones y galos, la conversión al SI es 64,79891 mg en el inglés y 53,115 mg en el francés.
 .gr: es el «código del dominio de nivel superior geográfico», o «dominio de nivel superior de código de país», correspondiente a Grecia en Internet. 
 gr.: es el símbolo que representa al idioma griego en los diccionarios en español.

Miscelánea 
 Gr: acrónimo para los ferrocarriles de Georgia.